Е Цинжу́н (, 1915—1994) — китайский футболист малайского происхождения. Он стал первым малайцем когда-либо участвовавшим в Олимпийских играх. В составе сборной Китая принимал участие в Олимпийских играх 1948 года, где его команда вылетела после первого матча, проиграв со счётом 4:0 Турции.

На клубном уровне представлял малайзийский клуб «Пинанг», на протяжении многих лет был капитаном клуба, трижды выигрывал с командой кубок Малайзии: в 1953, 1954 и 1958 годах.

Примечания

Ссылки 
 Profile at the Penang State Government

Футболисты Китая
Футболисты Малайзии
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Пинанг»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года